Högarör steht für:
 Högarör (Karlshamn), Grabhügel bei Karlshamn, Blekinge län, Schweden
 Högarör (Ljungby), Grabhügel bei Ljungby, Kronobergs län, Schweden

Höga Rör steht für:
 Höga Rör (Mörby), Grabhügel bei Mörby, Gemeinde Sölvesborg, Blekinge län, Schweden
 Höga Rör (Varberg), zwei Grabhügel, Gemeinde Varberg, Hallands län, Schweden